Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Wayne Black e Kevin Ullyett 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (finale)

 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (semifinali)
 Mark Knowles /  Radek Štěpánek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2005